Ann Rocard est un écrivain français, auteur de littérature adulte et jeunesse, née le .
Elle est la sœur de l'actrice Pascale Rocard et la petite-cousine de l'homme politique Michel Rocard.

Biographie 
Ann Rocard a effectué une double maîtrise de psychologie à Nanterre (psycho-génétique et psycho-pathologie de l’enfant) puis un DEA de Sciences Sociales à Caen.

D'abord aide-éducatrice puis psychologue pour enfants dans une école pour enfants et adolescents handicapés mentaux avec lesquels elle écrivit ce qui restera sans doute sa plus grande œuvre Voyage Calculturel, pièce déjantée et loufoque mettant en scène une troupe de Dinard passant leurs vacances à Akounikoto, une ville en pleine expansion. Elle a travaillé comme psychologue dans un centre pour enfants malentendants.

Aujourd'hui écrivain, elle intervient en milieu scolaire, universitaire et parascolaire et donne des cours de théâtre pour enfants et adolescents depuis 1976.

Elle a publié de nombreux livres parmi lesquels des romans, nouvelles, contes, poésies, chansons et pièces de théâtre.

Notes et références

Liens externes 
 Site de l'auteur
 

Auteur français de littérature d'enfance et de jeunesse
Naissance en février 1954